Iskele ist 

 der Name der Stadt Trikomo/İskele
 der Name des Schiffes Iskele (Schiff, 1904)